Il gruppo dell'apatite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'apatite.

Minerali del gruppo dell'apatite
 Fluorapatite
 Clorapatite
 Idrossiapatite
 Svabite
 Turneaureite
 Johnbaumite
 Stronadelphite
 Piromorfite
 Mimetite
 Alforsite
 Vanadinite

Note

Voci correlate 
 Apatite

Apatite